Аутодромо Оскар Алфредо Галвес () е писта за провеждане на автомобилни и мотоциклетни състезания, намираща се в Буенос Айрес, Аржентина.

Име 
От 1998 г. пистата носи името на известния аржентински автомобилен състезател Оскар Алфредо Галвес.

История 
Построена е през 1952 г. под покровителството на тогавашния президент на страната Хуан Перон и е кръстена 17 октомври до преврата, при който Перон е свален от власт.

В периода 1953 – 1998 г. на нея се провеждат общо 20 състезания от Формула 1, а между 1961 и 1999 г. – десет състезания от Световния шампионат по мотоциклетизъм. Аутодромо Оскар Алфредо Галвес домакинства и на кръгове от аржентинските серии за туристически автомобили Турисмо каретера и ТК 2000.

Характеристики 
Пистата е считана за сравнително бавна и предоставя малко възможности за изпреварване.

До 1981 г. състезанията от Формула 1 се провеждат през месец януари, когато в Арженина е лято. Това прави условията за каране особено трудни и състезанията се определят като „битки в жегата“, особено през 50-те години, когато продължителността им е около три часа.

Рекордьор по победи на тази писта във Формула 1 е Хуан Мануел Фанджо (4), а в Световния шампионат по мотоциклетизъм в клас 500 кубика – Майкъл Дуън (3).

Победители

Формула 1

Световен шампионат по мотоциклетизъм

Вижте също 
 Писти за Формула 1
 Всички стартове в историята на Формула 1

Писти от Формула 1
Мотоциклетни писти
Автомобилни писти в Аржентина
Спортни съоръжения в Буенос Айрес
Голяма награда на Аржентина
Основани в Аржентина през 1952 година